Тако:

 Тако  — традиционное блюдо мексиканской кухни.
 Тако — посёлок в Японии, находящийся в уезде Катори префектуры Тиба.
 Тако — феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1590—1871).
 Тако (род. 1955) — нидерландский музыкант.